

Sigle 

 Biblioteca Nacional de España
 Brand New Entertainment – etichetta discografica israeliana

Codici 
 BNE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Brisbane, Australia

Informatica 
 bne – istruzione assembly di salto condizionato che significa "Branch if Not Equal", effettua il salto se l'ultima operazione ha dato un risultato diverso da 0.